Australian Open 1998 byl 86. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 19. ledna až 1. února. Hrálo se v Melbourne Parku, sportovním centru hlavního města australského spolkového státu Victoria v Melbourne.

Na tenisových dvorcích byl položen tvrdý umělý povrch Rebound Ace. Událost organizovaly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Singlové tituly obhajovali Američan Pete Sampras a Švýcarka Martina Hingisová, která turnaj opět vyhrála v ženské dvouhře i ženské čtyřhře.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál Čech Petr Korda a připsal si tak jediný singlový grandslam v kariéře.

V ženské dvouhře obhájila titul Švýcarka Martina Hingisová a v této soutěži získala druhou trofej z Australian Open a celkově pátý grandslam.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrál švédsko-nizozemský pár Jonas Björkman a Jacco Eltingh. titul pro Björkmana představoval první grandslam v mužské čtyřhře. Pro Eltinga to byla druhá výhra na Australian Open (první 1994) a celkově čtvrté vítězství na Grand Slamu.
 
V ženské čtyřhře zvítězila švýcarsko-chorvatská dvojice Martina Hingisová a Mirjana Lučićová. Hingisová obhájila titul z loňského ročníku a následně vyhrála další tři grandslamy sezóny, čímž získala jako čtvrtá tenistka historie čistý kalendářní grandslam v ženské čtyřhře. Pro Lučićovou to byl jediný vyhraný grandslam v tenisové kariéře.

Smíšenou čtyřhru vyhrál americký pár Venus Williamsová a Justin Gimelstob. Pro oba hráče titul představoval první grandslam ve smíšené čtyřhře. Společně pak ještě vyhráli následující událost French Open 1998, pro oba poslední titul v mixu.

Bitva pohlaví 
Na grandslamu byla sehrána tzv. bitva pohlaví mezi německým hráčem Karstenem Braaschem a americkými sestrami Venus a Serenou Williamsovými. Mužskému zástupci patřila 203. příčka žebříčku ATP. Němec proti každé ze sester nastoupil k jednomu setu a oba z nich hladce vyhrál, s mladší Serenou 6–1 a nad zkušenější Venus výsledkem 6–2. Příprava na zápas podle Braasche spočívala v ležérním golfu odehraném ráno před soubojem a několika pivech s limonádou.

Dospělí

Mužská dvouhra 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD3-team1= Petr Korda| RD3-seed1=6
| RD3-team2= Marcelo Ríos
| RD3-seed2=9
| RD3-score1-1=6| RD3-score2-1=2
| RD3-score1-2=6| RD3-score2-2=2
| RD3-score1-3=6| RD3-score2-3=2
| RD2-team1= Karol Kučera
| RD2-seed1= 
| RD2-team2= Petr Korda| RD2-seed2=6
| RD2-score1-1=1
| RD2-score2-1=6| RD2-score1-2=4
| RD2-score2-2=6| RD2-score1-3=6| RD2-score2-3=1
| RD2-score1-4=2
| RD2-score2-4=6| RD2-team3= Nicolas Escudé
| RD2-seed3= 
| RD2-team4= Marcelo Ríos| RD2-seed4=9
| RD2-score3-1=1
| RD2-score4-1=6| RD2-score3-2=3
| RD2-score4-2=6| RD2-score3-3=2
| RD2-score4-3=6| RD1-team1= Pete Sampras
| RD1-seed1=1
| RD1-team2= Karol Kučera| RD1-seed2= 
| RD1-score1-1=4
| RD1-score2-1=6| RD1-score1-2=2
| RD1-score2-2=6| RD1-score1-3=77| RD1-score2-3=65
| RD1-score1-4=3
| RD1-score2-4=6| RD1-team3= Jonas Björkman
| RD1-seed3=4
| RD1-team4= Petr Korda| RD1-seed4=6
| RD1-score3-1=6| RD1-score4-1=3
| RD1-score3-2=7| RD1-score4-2=5
| RD1-score3-3=3
| RD1-score4-3=6| RD1-score3-4=4
| RD1-score4-4=6| RD1-score3-5=2
| RD1-score4-5=6| RD1-team5= Nicolas Escudé| RD1-seed5= 
| RD1-team6= Nicolas Kiefer
| RD1-seed6= 
| RD1-score5-1=4
| RD1-score6-1=6| RD1-score5-2=3
| RD1-score6-2=6| RD1-score5-3=6| RD1-score6-3=4
| RD1-score5-4=6| RD1-score6-4=1
| RD1-score5-5=6| RD1-score6-5=2
| RD1-team7= Marcelo Ríos| RD1-seed7=9
| RD1-team8= Alberto Berasategui
| RD1-seed8= 
| RD1-score7-1=66
| RD1-score8-1=78| RD1-score7-2=6| RD1-score8-2=4
| RD1-score7-3=6| RD1-score8-3=4
| RD1-score7-4=6| RD1-score8-4=0
}}

 Ženská dvouhra 

 Mužská čtyřhra 

 Ženská čtyřhra 

 Finále juniorských soutěží 

 Dvouhra juniorů  Julien Jeanpierre vs.  Andreas Vinciguerra, 4–6, 6–4, 6–3

 Dvouhra juniorek  Jelena Kostanićová vs.  Wynne Prakusjaová, 6–0, 7–5

 Čtyřhra juniorů 
 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre vs.  Mirko Pehar /  Lovro Zovko 6–3, 6–3

 Čtyřhra juniorek 
 Evie Dominikovicová /  Alicia Moliková''' vs.  Leanne Bakerová /  Rewa Hudsonová 6–3, 3–6, 6–2

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
ATP Tour 1998
WTA Tour 1998
Tenis v Austrálii v roce 1998